Vittoz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Vittoz (1927–2006), Schweizer Physiker
 Vincent Vittoz (* 1975), französischer Skilangläufer